(« lézard tout ») est un genre éteint et fossile de plésiosaures ayant vécu durant le Jurassique supérieur dans ce qui est actuellement l'Amérique du Nord. Il vivait dans ce qui était autrefois la mer de Sundance. Il a été initialement nommé Parasaurus (« près du lézard ») par Othniel Charles Marsh en référence à Plesiosaurus, mais ce nom étant déjà attribué, Marsh l'a changé.

L'espèce type est  et, en 2022, le genre est resté monotypique.

Présentation 
L'espèce Muraenosaurus reedii est en fait un synonyme junior de Pantosaurus. L'holotype, catalogué YPM 543, est un squelette partiellement articulé, partiellement préparé pour produire un humérus distal, quatre carpes articulés, un fragment du coracoïde et plusieurs vertèbres cervicales isolées du membre supérieur de la formation de Sundance, au Wyoming. Les autres matériaux incluent USNM 536963, USNM 536965, UW 3, UW 5544 et UW 15938.

Paléobiologie 

Pantosaurus possède entre 35 et , qui sont très similaires en proportion et en morphologie à celles de Muraenosaurus leedsii de la formation d'Oxford Clay (Callovien, Jurassique moyen) d'Angleterre. Le membre antérieur de Pantosaurus peut cependant être différencié de celui de Muraenosaurus, comme la taille relativement grande du radius et l'articulation humérus-radius correspondante. Aucun matériel crânien de Pantosaurus n'a encore été découvert.

Prédation 
La découverte d'un ichtyosaure embryonnaire partiellement digéré (probablement ) à l'intérieur d'un fossile faisant référence à Pantosaurus striatus a été la première preuve de la consommation d'ichtyosaures par des plésiosaures.

Cladogramme dans Cryptoclididae

Voir aussi 

 Liste de plésiosaures
 Sauropterygia
 Plesiosauria
 Cryptoclididae

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1893
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh
Paléontologie aux États-Unis